Уи́льям Мо́рган (; родился 2 октября 1944, , Клакманнаншир, Шотландия), более известный как Уи́лли (Ви́лли) Мо́рган — шотландский футболист, наиболее известный по своим выступлениям на английские клубы «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Шотландии сыграл на чемпионате мира 1974 года.

Футбольная карьера 
Молодой шотландский вингер Уилли Морган перешёл в «Бернли» в 1961 году, начав с выступлений за молодёжный и резервный составы команды. Его дебют за основной состав «бордовых» состоялся 23 апреля 1963 года в матче против «Шеффилд Уэнсдей» на стадионе «Хиллсборо». Сам Морган забивал не очень много, но его стремительные кроссы на правом фланге часто приводили к взятию ворот соперников. Линия нападения «Бернли» в середине 60-х была одна из сильнейших в Англии, причём из всех игроков атаки «бордовых» именно Морган особое внимание. Появились слухи о том, что Морган уйдёт из клуба за большие деньги.

По слухам, талантливый шотландец собирался перейти в «Лидс Юнайтед», однако летом 1968 года Морган перешёл в «Манчестер Юнайтед» за рекордную сумму в 117 тыс. фунтов. За семь сезонов, проведённых в «Юнайтед», он сыграл 296 матчей и забил 34 мяча. 

Сразу по завершении сезона 1974/75, по итогам которого «Юнайтед» вернулся в Первый дивизион, Морган, бывший тогда капитаном команды, перешёл в родной «Бернли». Причиной этого перехода считается публичная ссора Моргана с главным тренером «Юнайтед» Томми Дохерти, а также появление в составе «красных дьяволов» молодого талантливого вингера Стива Коппелла. Возвращение Моргана на «Терф Мур» оказалось неудачным. Уже в следующем году он перешёл в клуб Второго дивизиона «Болтон Уондерерс». Многие  считали это завершением карьеры для 32-летнего футболиста, но Морган доказал обратное. Он помог «Болтону» выйти в Первый дивизион и играл за «рысаков» ещё четыре года. Моргану удавалось совмещать игру в английском клубе с летними выступлениями в клубах НАСЛ «Чикаго Стинг» и «Миннесота Кикс», в которых он выступал на правах аренды. Последний в своей карьере сезон 1980/81 Морган провёл в английском клубе «Блэкпул».

Карьера за сборную 
В 1967 году Морган сыграл свой первый матч за сборную Шотландии в матче против Северной Ирландии на «Уиндзор Парк» в Белфасте. Он принял участие в чемпионате мира 1974 года, который проходил в Западной Германии. Всего за сборную Морган сыграл 21 матч, забив один гол в ворота сборной Дании в 1972 году.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика выступлений Уилли Моргана за «Бернли» 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Миннесота Кикс»
Игроки ФК «Чикаго Стинг»